Сергей Дрожжин:
 Дрожжин, Сергей Васильевич (1938—2007) — вальцовщик, лауреат Государственной премии СССР.
 Дрожжин, Сергей Фёдорович (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.